Accio Zucco da Sommacampagna, littérateur italien, né au , à Sommacampagna, dans le Véronais, n'est connu que par sa traduction des Fables d'Ésope, la première qu'on ait vue en italien.

Elle parut sous ce titre : In Æsopi fabulas interpretatio per rhythmos in libellum Zucharianum contenta, Vérone, in-4°. Cette édition est très rare. On en trouve la description détaillée dans la Biblioteca degli volgarizzatori de Giacomo Maria Paitoni, dans celle de Filippo Argelati et dans le Manuel du libraire de Jacques-Charles Brunet. 

Ce volume contient soixante-sept fables rendues d'abord en vers latins élégiaques et ensuite en deux sonnets, l'un matériel et l'autre moral. Chaque fable est ornée d'une estampe en bois, assez bien gravée pour le temps. La traduction de Accio Zucco fut réimprimée à Venise, en 1481, 1483, 1497, et elle l'a été quatre fois dans le . Le succès que continuait d'obtenir cette version est d'autant plus étonnant que, dès 1485, Francesco Del Tuppo, littérateur napolitain, en avait donné une très supérieure à celle de son devancier. On ne doit, suivant le Quadrio, regarder le travail de Zucco que comme une imitation libre de l'ancien fabuliste (voir Storia d'ogni poesia, t. 4, ).

Source

Liens externes

Notes et références 

Zucco
Traducteur italien du XVe siècle